Iguatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iguatu, Ceará, ort och kommun, , 
 Iguatu (kommun i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar